Sirkka est un patronyme et prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1939), homme politique conservateur norvégienne

Prénom
 (née en 1964), femme politique namibienne
Sirkka Hämäläinen (née en 1939), économiste finlandaise
 (née en 1944), femme politique finlandaise
 (née en 1943), athlète finlandaise en course de haies
Sirkka Polkunen (1927-2014), fondeuse finlandaise
Sirkka Sari (1920-1939), actrice finlandaise
Sirkka Selja (1920-2017), écrivaine finlandaise
, athlète archère finlandaise
Sirkka Turkka (née en 1939), écrivaine finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais